Jara steht für:
 eine Rune, siehe Jera
 eine eingedeutschte Schreibweise von Yara (Name)
 Jara (Sprache), tschadische Sprache in Nigeria
 Jara (Šventoji), Fluss in Litauen

Flüsse in Russland:
 Jara (Ilim), Nebenfluss des Ilim
 Jara (Nördliche Dwina), Nebenfluss der Nördlichen Dwina
 Jara (Tanama), Nebenfluss der Tanama

Jara ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Jara Franzoy (1929–2019), chilenischer Geistlicher und Bischof von Chillán
 Albino Jara (1877–1912), paraguayischer Politiker
 Ana Jara (* 1968), peruanische Politikerin
 Arturo Jara Márquez (1880–1939), chilenischer Ordenspriester und Apostolischer Vikar
 Ausberto Valentín Rodríguez Jara (* 1942), paraguayischer Journalist und Diplomat
 Carlos Jara Saguier (* 1950), paraguayischer Fußballspieler
 Darío Jara Saguier (* 1930), paraguayischer Fußballspieler und -trainer 
 Diego Jara Rodrigues (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Fernando de la Jara (* 1948), peruanischer Künstler
 Francisco Jara (* 1941), mexikanischer Fußballspieler
 Francisco Chaparro Jara (* 1942), spanischer Fußballtrainer, siehe Paco Chaparro
 Franco Jara (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Geovanny Jara (* 1967), costa-ricanischer Fußballspieler
 Gonzalo Jara (* 1985), chilenischer Fußballer
 Heriberto Jara Corona (1879–1968), mexikanischer Politiker
 Jörg Jará (* 1959), deutscher Bauchredner
 Kurt Jara (* 1950), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Max Jara (1886–1965), chilenischer Dichter
 Pepe Jara (1928–2005), mexikanischer Sänger
 Susanna Jara (* 1984), ukrainische Musikerin
 Víctor Jara (1932–1973), chilenischer Musiker

JARA steht als Abkürzung für:
 Jamaica Amateur Radio Association, jamaikanischer Amateurfunkverband
 Japan Robot Association, ein Verband für Industriebetriebe aus dem Robotikbereich
 Jülich Aachen Research Alliance, eine Forschungseinrichtung in Aachen

Siehe auch:
 La Jara
 Iara
 Yara

Abkürzung